Håkon Mosby steht für:

 Håkon Mosby (Ozeanograph) (1903–1989), norwegischer Ozeanograph und Meteorologe
 Håkon Mosby (Schiff), norwegisches Forschungsschiff
 Håkon Mosby, Schlammvulkan vor der Küste Norwegens, siehe Schlammvulkan#Schlammvulkan Håkon Mosby vor der norwegischen Küste